Эмили Скотт (; род. , Канберра) — австралийская фотомодель и DJ.

Биография 
Эмили Скотт родилась 17 декабря 1983 года в городе Канберра, Австралия. Мать — Кейт Уайли.

Эмили снималась для журналов «FHM», «Ralph», «Playboy», «Maxim». Некоторое время была лицом марки «Lipton Ice Tea».

В 2007 году заняла 9 место в списке «100 Sexiest Women» по версии журнала FHM. В 2008 году она была 65-й, в 2009 году — 80-й.

В 2006 году участвовала в британском реалити-шоу «Love Island», в 2007 году — в «Cirque de Celebrite». В 2009 году участвовала в австралийском шоу «Танцы со звёздами», в 2011 году — в «I’m a Celebrity, Get Me Out of Here!».

Личная жизнь 
23 октября 2008 года вышла замуж за солиста группы «5ive» Ричи Невилла. Вместе жили в Сиднее. Четыре месяца спустя, в 2009 году они развелись. В настоящее время Эмили живёт в Лондоне.

Примечания

Ссылки 
 
 Эмили Скотт на Fashion Model Directory
 
 
 
Фотомодели Австралии